Аштабьюла ():

 Аштабьюла (округ, Огайо) — административно-территориальный округ в штате Огайо, США
 Аштабьюла (Огайо) — город в штате Огайо, расположенный в одноименном округе
 Ashtabula — род пауков-скакунов, распространенных в Северной и Южной Америке